Žernoseky mohou být:

 Malé Žernoseky – obec na levém břehu Labe
 Velké Žernoseky – obec na pravém břehu Labe

Název je odvozen od žernovů, tedy mlýnských kamenů.